Wroxall kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wroxall, Warwickshire, England, 
 Wroxall, Isle of Wight, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar